La Serie B NFLI 2007 è stata la ventunesima edizione del terzo livello del campionato italiano di football americano (nona con la denominazione Serie B, quinta edizione a 9 giocatori); è stato organizzato dalla NFL Italia.

Regular season

Classifica

Girone Est

Girone Nord

Girone Nordovest

Girone Ovest

Girone Sud

Playoff

V Ninebowl 

Il V Ninebowl si è disputato il 7 luglio 2007 allo Stadio Augusto Magli di Molinella. L'incontro è stato vinto dagli Angels Pesaro sui Frogs Legnano con il risultato di 29 a 8.

Verdetti
  vincitori del Ninebowl.

Note

Voci correlate 
 Serie A1 NFLI 2007
 Serie A2 NFLI 2007

Campionato NFLI